Le  Mountaineer Field est un stade de football américain situé à Morgantown en Virginie-Occidentale.

Depuis 1980, c'est le terrain de jeu de l'équipe de football américain de l'université de  Virginie-Occidentale.

Histoire

Événements

Galerie

Voir aussi

Article connexe 
 Mountaineers de la Virginie-Occidentale

Lien externe 
  Site officiel

Équipement sportif achevé en 1980
Stade de football américain universitaire aux États-Unis
Stade de football américain en Virginie-Occidentale
Mountaineers de la Virginie-Occidentale
Morgantown (Virginie-Occidentale)